Мајкл Кахил се може односити на:

 Мајк Кахил (рођен 1952), амерички тенисер;
 Мајк Кахил (рођен 1979), амерички режисер.